Arsenio Fernández puede referirse a:

 Arsenio Fernández-Nespral, cantante asturiano;
 Arsenio Fernández de Mesa, político español del Partido Popular.